Това е списъкът с епизоди на сериала „Проект Зета“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1

Сезон 2 

Проект Зета